Het woord toque is de Franse naam voor een hoofddeksel, maar wordt ook gebruikt voor de aanduiding van een product ter bescherming van de mannelijke genitaliën. Het woord is mogelijk oorspronkelijk afgeleid van het Spaanse woord toca.

Het woord toque komt in de volgende betekenissen voor:

Toque blanche, het witte, cilindrische hoofddeksel van een Franse chef-kok, in het Nederlands koksmuts genoemd.
Het traditionele hoofddeksel van Franse magistraten en andere Franse overheidsdienaren.
Toque (dameshoed), een dameshoedje zonder rand.
Toque of Calotte (hoofddeksel studenten), een hoofddeksel dat wordt gedragen door katholieke studenten in het Franstalige deel van België.
Tuque, een zwaar uitgevoerde, van oorsprong Canadese muts, vergelijkbaar met maar zwaarder dan de in Nederland gangbare muts die in de winter tijdens het schaatsen wordt gedragen. Hoewel toque een veelgebruikte spelling is in Canada, is de oorspronkelijke spelling tuque. Op een Canadese toque - of tuque - worden vaak reclame-uitingen bevestigd, zoals het logo van een favoriete sportclub.
Toque (sport), een komvormige plaat ter bescherming van de mannelijke genitaliën die bij sommige sporten wordt gebruikt.